Friedrich von Winterfeld ist der Name von 
 Friedrich von Winterfeld (Generalmajor) (1666–1707)
 Friedrich von Winterfeld (Jurist) (1875–1949)